Bombana ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) im Südosten der  indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk ist Teil der Provinz Sulawesi Tenggara (Südostsulawesi).

Geographie 
Der Regierungsbezirk (Hauptteil) grenzt im Nordwesten an den Bezirk Kolaka, im Norden an den Bezirk Kolaka Timur und im Nordosten an den Bezirk Konawe Selatan. Im Osten bildet die Tiworo-Straße (Selat Tiworo), im Süden die Kabaena-Straße (Selat Kabaena) und im Westen der Golf von Bone (Teluk Bone) eine natürliche Grenze.

Zum Bezirk gehören 25 Inseln, darunter ca. 20 km südlich die Insel Kabaena, die im Norden in 6 Distrikte gegliedert ist. Im Süden befindet sich mit dem Distrikt Talaga Raya ein Teil des Bezirks Buton Tengah.

Zur letzten Volkszählung 2010 wurden 68.868 weibliche und 70.367 männliche Bewohner gezählt, 15.423 lebten auf urbanen und 123.812 auf ländlichen Gebiet. Bombana  hat eine Fläche von 3.001 km².

Verwaltungsgliederung 
Der Regierungsbezirk Bombana wurde Ende 2003 per Gesetz Nr. 29 gebildet. Vom Bezirk Buton wurden damals die Distrikte Rarowatu, Rumbia, Kabaena Timur, Kabaena, Poleang Timur und Poleang abgetrennt. Bis 2010 wurden größere Distrikte in kleinere aufgeteilt und derzeit (2020) bestehen 22 Distrikte mit 143 Dörfern, 15 % dieser Dörfer haben urbanen Charakter und werden Keluruhan genannt.

Quelle der administrativen und Flächenangaben: Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2019 (Verordnung des Innenministers vom Oktober 2019):
Die Bevölkerungsangaben basieren auf der Fortschreibung durch die regionalen Zivilregistrierungsbüros und stammen von Ende 2019.

Weblinks 

 E-Books auf der Statistikseite des Bezirks (BPS - Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana) (indonesisch/englisch)
 Verwaltungskarte des Bezirks im Maßstab 1:195.000 (indonesisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Sulawesi Tenggara
Geographie (Sulawesi)